Desa Sirnabaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sirnabaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,36, long 107,30), Jawa Barat, 
 Desa Sirnabaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,65, long 108,53), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar